Оскар Хименес:
* Хименес, Оскар (род. 1979) — сальвадорский футболист.
 Хименес, Оскар Франсиско (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Хименес Пиночет, Оскар (1915—1994) — чилийский врач и политический деятель, дипломат, министр.